Axel Rappe (1838-1918) est un homme politique suédois.
 Christoph von Rappe (1566-1619) est un chancelier du duché de Prusse.
 Claude Rappe (1953- ) est un écrivain, journaliste, comédien, metteur en scène belge.
 Jadwiga Rappé (1952- ) est une chanteuse lyrique polonaise.
 Virginia Rappe (1891-1921) est une actrice américaine. 
Patronyme anglais